Motociklistična Velika nagrada Češkoslovaške 1990 je bila trinajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 26. avgusta 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990